Saint-Étienne-du-Bois, commune française de l'Ain.
 Saint-Étienne-du-Bois, commune française de la Vendée.

Saint-Etienne-du-Bois
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France